Деньково — деревня в Истринском районе Московской области России. Входит в состав сельского поселения Новопетровское. Население —  чел. ().

География 
Расположена на западе Московской области, в западной части Истринского района, на Волоколамском шоссе, примерно в 33 км северо-западнее города Истры, на берегу реки Разварни (бассейн Рузы).

В деревне 4 улицы — Московская, Рябиновая, Школьная и Южная. Связана автобусным сообщением с городом Истрой, посёлком городского типа Сычёво и посёлком Румянцево.

Ближайшие населённые пункты — деревня Давыдково и посёлок Лесодолгоруково. В 2,5 км от деревни находится Новорижское шоссе, в 8 км — Московское большое кольцо; рядом с деревней станция «Лесодолгоруково» Рижского направления Московской железной дороги.

Инфраструктура 
На территории населённого пункта расположены Дом культуры, спортивный зал, библиотека (площадь — 54,3 м², количество томов — 7687), основная общеобразовательная школа, зарегистрировано несколько садовых товариществ.

Население

История 

Первое письменное упоминание 1553 год — Акты московского Симонова монастыря 1506—1613 гг. Акты феодального землевладения и хозяйства.

В «Списке населённых мест» 1862 года Деньково (Разварня) — владельческая деревня 2-го стана Рузского уезда Московской губернии по тракту из Москвы в Волоколамск, в 38 верстах от уездного города, при речке Нудиле, с 22 дворами и 413 жителями (191 мужчина, 222 женщины).

По данным 1890 года входила в состав Мамошинской волости Рузского уезда, в деревни были земское училище и воспитательные дома, число душ составляло 369 человек.

В 1913 году — 76 дворов, казённая винная лавка.

1921—1929 гг. — деревня Мамошинской волости Воскресенского уезда Московской губернии.

По материалам Всесоюзной переписи 1926 года — центр Деньковского сельсовета Мамошинской волости Воскресенского уезда, проживало 578 жителей (290 мужчин, 288 женщин), насчитывалось 103 хозяйства, среди которых 95 крестьянских, имелась школа 1-й ступени, располагались райсельсовет и общество потребителей.

С 1929 года — населённый пункт в составе Новопетровского района Московского округа Московской области. Постановлением ЦИК и СНК от 23 июля 1930 года округа как административно-территориальные единицы были ликвидированы.

1929—1959 гг. — центр Деньковского сельсовета Новопетровского района Московской области.

1959—1960 гг. — центр Деньковского сельсовета Рузского района Московской области.

1960—1963 гг. — центр Деньковского сельсовета Истринского района Московской области.

1963—1965 гг. — центр Деньковского сельсовета Солнечногорского укрупнённого сельского района Московской области.

1965—1994 гг. — центр Деньковского сельсовета Истринского района Московской области.

В 1994 году Московской областной думой было утверждено положение о местном самоуправлении в Московской области, сельские советы как административно-территориальные единицы были преобразованы в сельские округа.

1994—2004 гг. — центр Деньковского сельского округа Истринского района Московской области.

Постановлением губернатора Московской области от 22 апреля 2004 г. № 68-ПГ деревня Деньково была включена в состав Новопетровского сельского округа.

2004—2006 гг. — деревня Новопетровского сельского округа Истринского района Московской области.

С 2006 года — деревня сельского поселения Новопетровское Истринского муниципального района Московской области.

Достопримечательности 
 Мемориальный комплекс на воинском кладбище. В братской могиле перезахоронен прах танкиста 1-й гвардейской танковой бригады, Героя Советского Союза Дмитрия Фёдоровича Лавриненко, подбившего 52 вражеских танка. Установлен памятник.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты городского округа Истра
Населённые пункты Рузского уезда